Geisenhof ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Geisenhof  (1780–1861), deutscher Mönch

Geisenhof steht für:

 Geisenhof (Miltenberg), Stadtteil von Miltenberg